Laptew () ist der Name folgender Personen:
Ari Laptev (* 1950), schwedischer, ehemals sowjetischer Mathematiker
 Boris Lukitsch Laptew (1905–1989), russischer Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Chariton Prokofjewitsch Laptew (1700–1763), russischer Polarforscher
 Dmitri Jakowlewitsch Laptew (1701–1771), russischer Polarforscher

Siehe auch:
 Laptewsee
 Laptew-Straße
 Lapteva